

Ліповец (Румунія) — село у повіті Васлуй в Румунії.
 Ліповец (комуна) — комуна у повіті Васлуй в Румунії.

Липовець (Бланско)
 Липовець (Хрудім)

Кецеровський Липовець — село в окрузі Кошице-околиця Кошицького краю Словаччини.

Також 
 Липовець (значення)